Adam Johnson (1973) amerikai színész
 Adam Johnson (1987) angol labdarúgó
 Adam Johnson (1988) kanadai műkorcsolyázó